Příjmení Wyman nosí více významných osobností:

 Bill Wyman (* 1936) – anglický hudebník a multiinstrumentalista
 Ida Wyman (1926–2019) – americká fotografka
 Jane Wymanová (1917–2007) – americká herečka, zpěvačka a tanečnice